Чарондская округа — особое административное образование в составе Московского княжества и Русского царства. Административный центр — Чаронда.

География 
Чарондская округа находилась на севере европейской части России, в бассейне озера Чарондское (Воже) и рек Модлона, Вожега, Свидь. Её территория была покрыта лесами перемежавшимися обширными болотами. Здесь проходил западный водный путь из центральной Руси в Поморье. Чарондская округа граничила с Важским, Каргопольским, Олонецким, Вологодским и Белозерским уездами.

История 
С XIII века Чаронда входила в состав Белозерского княжества. В 1474 году Чарондская округа и Клёновско-ротковецкий край были пожалованы Кирилло-Белозерскому монастырю. После смерти Ивана Грозного Фёдор Иоаннович закрепил Чарондскую округу за Дмитрием Годуновым. При Василии Шуйском округа была закреплена за племянником царя М. В. Скопиным-Шуйским.

В XVII веке Чарондская округа являлась самостоятельной областью с воеводой и приказным аппаратом. При Василие Шуйском правительство передало Чаронду племяннику царя, М. В. Скопину-Шуйскому. После установления войсками Лжедмитрия II контроля над северными уездами, Чаронда перешла во владение казачьего атамана Ивана Заруцкого. В 1612—1613, 1614—1615 и 1616—1619 годах Чарондская округа была разорена «литовскими людьми и казаками». В писцовых книгах перечислено огромное количество убитых, «мученных и грабленных», множество разорённых дворов. В середине 1620-х Чарондская округа стала оправляться от разорения — начала расти численность населения. До 1658 года Чарондская округа находилась в составе Ростовской епархии.

В начале XVII века оброчные земли в Чарондской округе составляли 4 % всей земли. В Кленовской, Колнобойской, Падчеварской и Свидской волостях оброчные земли составляли более 10 %. В XVII веке Чарондская округа была передана в ведение Приказа Большого Дворца.

В 1708 году Чаронда была назначена городом и с окружающими землями вошла в состав Архангелогородской губернии. В 1719 году был образован Чарондский дистрикт и передан из Архангелогородской губернии в Санкт-Петербургскую губернию, где вошёл в состав Белозерской провинции. В 1727 году уже Чарондский уезд в составе Белозерской провинции отошёл к Новгородской губернии.

Административное деление 
В состав Чарондской округи входили волости:
 Вещеозерская
 Короцкая
 Печенга
 Пунема
 Шалга Бодунова
 Слободка у озера Долгого
 Шалга Захарьина
 Полченга
 Чепца и Шалошка Малая
 Шалга Большая
 Шилда
 Хотеновская
 Свид
 Ковжа Верхняя
 Кленовская
 Ротковская
 Тавенга
 Колнобой
 Падчевар
 Тигина слободка
 Вожга
 Липник
 Каликино
 Солза
 Чужга
 Бор
 Тордокса
 Кирюча
 Луненская
 Толченгская
 Нярнема
 Волохтона

Литература 
 Андреев А. И. Писцовые и переписные книги по Ваге и Чаронде // Летопись занятий Археографической комиссии за 1927—1928 годы. Вып. 35. Л., 1929
 Колесников П. А. Северная Русь («Чарондская округа в 1624—1625 гг.») Вологда, 1971
 Оглоблин Н. М. Обозрение документов Чарондской земской избы (к истории крестьянских общин в XVII веке) // Журнал Министерства народного просвещения. Апрель, 1898
 Мюллер Р. Б. Крестьяне Чарондской округи в XVII в. // Аграрная история и социалистические преобразования северной деревни. Вып. IV. Вологда, 1973

Примечания

Ссылки 
 Смирнов И. А. «Из истории Чаронды» (Кириллов. Краеведческий альманах. Вып. 3. Вологда, 1998)
 Пугач И. В. «Из истории Чаронды» (Описания Чаронды первой половины XVII века)

История Архангельской области
История Вологодской области